Куриленко Василь (1903—1942) — український поет, публіцист, журналіст.
 Куриленко Віктор Сергійович (*1976) — колишній український футболіст, захисник.
 Куриленко Дмитро Олександрович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Куриленко Микола Іванович — український краєзнавець.
 Куриленко Михайло — педагог, політичний і громадський діяч.
 Куриленко Ольга Костянтинівна — українська акторка.
 Куриленко Раїса Іванівна (1935—2021) — український педагог, «Заслужений вчитель України», учитель-методист.

Українські прізвища
Прізвища на -енко